odpis dokumentu
 odpis podatku
 odpis (metryka) z aktów stanu cywilnego lub z ksiąg metrykalnych
 odpisy aktualizujące